Illuminate — второй студийный альбом канадского певца Шона Мендеса, выпущенный 23 сентября 2016 года звукозаписывающей компанией Island Records. Альбом дебютировал с первой строчки американского хит-парада Billboard 200 (второй чарттоппер Мендеса).

История 
Shawn Mendes дебютировал на первом месте в США американского хит-парада Billboard 200 (второй чарттоппер Мендеса) с продажами в 145,000 копий за первую неделю, из которых 121,000 копий — чистые продажи, без учёта стриминга. Также альбом дебютировал на позиции № 1 и на родине певца в Канаде Billboard Canadian Albums (21,000 единиц, второй чарттоппер и в США и в Канаде).

Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Rolling Stone, Idolator, Associated Press, Billboard.

Награды и номинации

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы 2016 года
Альбомы Island Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Universal Records
Альбомы Шона Мендеса